Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

295e régiment d'infanterie
295e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires